Un homme et son péché est le titre d’un roman de Claude-Henri Grignon, paru en 1933. Il a été adapté à plusieurs reprises et sous plusieurs formats :
 Un homme et son péché, feuilleton radiophonique scénarisé par Guy Mauffette (1939-1962) ;
 Les Paysanneries, adaptation en cycle théâtrale du radioroman par Claude-Henri Grignon, entre 1942 à 1946, avec Hector Charland, Albert Duquesne, Estelle Mauffette, Juliette Huot et Fred Barry ;
 Un homme et son péché, film réalisé par Paul Gury, adapté du roman (1949) ;
 Séraphin, long métrage réalisé par Paul Gury en 1950, une suite du film de 1949 ;
 Les Belles Histoires des pays d'en haut, téléroman adapté du roman (1956-1970) ;
 Séraphin : Un homme et son péché, film de Charles Binamé adapté du roman (2002).
 Les Pays d'en haut, télésérie écrite par Gilles Desjardins, réalisée par Sylvain Archambault, (2016 - en cours).